Overland Storage 
 Storage area network
 Network-Attached Storage 
 Storage UltraMax 
 Tivoli Storage Manager
 Floating Production Storage and Offloading

Desambiguação